Beinke ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Beinke (* 1956), deutscher Musiker
 Fritz Beinke (1842–1907), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Josefine Beinke (* 1992), deutsche Rallye-Copilotin

siehe auch:
 Beine, Bein